Анджели́ка Грейс (; 22 февраля 1992 года, Украина) — украинская порноактриса и модель ню.

Карьера 
В августе 2016 года впервые снялась в качестве эротической фотомодели. Дебютировала в порноиндустрии в 2018 году в возрасте 26 лет. В основном специализируется на сценах анального секса и двойного проникновения, но также принимает участие в съёмках сцен традиционного, лесбийского и межрасового секса. Снимается для множества различающихся по тематике студий, наиболее известными из которых являются 21Sextury, Evil Angel, MET-Art, Private, Video Marc Dorcel и Vixen Media Group.

Осенью 2019 года появилась на страницах американского журнала Hustler.

В августе 2019 года Анджелика была номинирована на премию XBIZ Europa Award в двух категориях: «Лучшая новая старлетка» и «Лучшая сцена секса — лесбийский фильм» (Bad Girls Lesbian Addiction). Через три месяца номинирована на AVN Awards в категории «Лучшая новая иностранная старлетка». В сентябре 2020 года номинирована на XBIZ Europa Award в категории «Лучшая исполнительница года», при этом став первой украинкой, номинированной в этой категории.

По состоянию на октябрь 2020 года, снялась в более чем 60 порнографических сценах и фильмах.

Владеет украинским, русским и английским языками.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2019 — Bad Girls Lesbian Addiction
 2019 — Lesbian Stories 4
 2019 — Reflections
 2019 — Rocco’s True Stories 2
 2020 — A Tender Kiss
 2020 — Bad Girls: Lesbian Desires
 2020 — Erotic Awakening 2
 2020 — Hard Orgasm
 2020 — Rocco: Pure Fitness
 2020 — The Way Girls Play

Примечания

Ссылки 
 Анджелика Грейс на сайте Eurobabeindex
 
 

Порноактрисы Украины
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами